Příjmení Rodrigues nosí více osob:

 Amália Rodrigues (1920–1999), portugalská herečka, zpěvačka
 Dinah Rodriguesová (* 1927), brazilská psycholožka, jógová terapeutka
 Diogo Rodrigues (†1577), portugalský mořeplavec
 João Barbosa Rodrigues (1842–1909), brazilský botanik
 José Rodrigues (1828–1887), potugalský malíř
 Dílo José Rodriguese
 José Rodrigues Neto (1949-2019), brazilský fotbalista
 Paulo Rodrigues da Silva (1986–2012), brazilský fotbalista

Podobné příjmení 
 Rodríguez

Externí odkazy